Clipadoretus är ett släkte av skalbaggar. Clipadoretus ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Clipadoretus